Улица Коллонта́й — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о советском дипломате Александре Михайловне Коллонтай (1872—1952).

Россия 
 Улица Коллонтай — улица в Волгограде.
 Улица Коллонтай — улица в Нальчике.
 Улица Коллонтай — улица в Новошахтинске.
 Улица Коллонтай — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Улица Коллонтай — улица в Донецке.
 Улица Коллонтай — прежнее название улицы Ганны Барвинок в Днепре.
 Улица Коллонтай — прежнее название Калиновой улицы в Запорожье.
 Улица Коллонтай — прежнее название улицы Дмитрия Яворницкого в Киеве.
 Улица Коллонтай — прежнее название улицы Зинаиды Тулуб в Кременчуге.
 Улица Коллонтай — прежнее название Семейной улицы в Николаеве.
 Улица Коллонтай — прежнее название Успенской улицы в Тульчине.

См. также 
 Переулок Коллонтай — переулок в Харькове.
 Мост Коллонтай — мост в Санкт-Петербурге.